Patagallina puede referirse a:
El nombre común de la planta Digitaria sanguinalis.
El nombre común de la planta Heracleum sphondylium.
El nombre común de la planta Ranunculus acris.
El nombre común de la planta Viburnum lantana.